Ischys () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Gestalten:

 Ischys (Sohn des Elatos)
 Ischys (Kyklopengattin)